Die Senator Windows Welsh Professional Championship 1990 war ein professionelles Snookerturnier der Saison 1989/90 ohne Einfluss auf die Weltrangliste und zur Ermittlung des walisischen Profimeisters. Das Turnier wurde vom 12. bis zum 17. Februar 1990 im Newport Centre des walisischen Newport ausgetragen. Im Finale gelang Darren Morgan mit einem 9:7-Sieg über Doug Mountjoy sein erster Gewinn der Welsh Professional Championship. Morgan spielte des Weiteren mit einem 130er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Obwohl das Turnier nicht mehr von der WPBSA unterstützt wurde, blieb der Sponsor Senator Windows dem Turnier treu, wobei das Preisgeld um 1.600 Pfund Sterling im Vergleich zum Vorjahr auf 27.600 £ erhöht wurde, wovon etwa zwei Fünftel auf den Sieger entfielen.

Turnierverlauf 
Erneut nahmen zehn Spieler am Turnier teil, sodass es wieder eine Erste Runde gab. Diese und das Viertelfinale wurden wieder im Modus Best of 11 Frames ausgetragen, während das Halbfinale und das Finale im Modus Best of 17 Frames gespielt wurden.

Finale 
Darren Morgan war zwar erst seit 1988 Profispieler, hatte jedoch mit dem Pontins Professional 1989 schon ein Turnier gewonnen und hatte im Rahmen der Welsh Professional Championship 1990 den dreifachen Turniersieger und Ex-Weltmeister Terry Griffiths sowie Colin Roscoe und Tony Chappel besiegt. Im Finale traf er mit Doug Mountjoy auf den Spieler, der mit fünf Titeln Rekordsieger des Turnieres war und bereits zum zehnten Mal im Endspiel stand.

Mountjoy ging anfangs mit 0:2 und 1:3 in Führung, allerdings glich Morgan anschließend zum 3:3 aus. Nachdem Mountjoy den nächsten Frame gewonnen hatte, gelang Morgan mit einem 130er-Break der Ausgleich, um anschließend erstmals die Führung zu übernehmen und diese auf ein 7:4 auszubauen. Zwar kam Mountjoy noch auf 7:6 und 8:7 an ihn heran, doch Morgan brachte den Sieg mit einem 80er-Break in den sicheren Hafen.

Century Breaks 
Während des Turniers wurden von vier Spielern insgesamt vier Century Breaks gespielt:

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1990
1990
Billardturnier in Newport (Gwent)
Newport Centre